Мыглен () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Айтос. Находится примерно в 10 км к востоку от центра города Айтос и примерно в 27 км к северу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1249 человек.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области